Carol Bensimon – scrittrice e traduttrice brasiliana
 Doris Bensimon – sociologa e accademica francese di origine austriaca
 Gilles Bensimon – fotografo francese